Rakuen (, ) — японська збірка дзьосей-манґи, намальована манґакою Фуджівара Каору, про химерну психологію любові.

Сюжет 
Збірник чотирьох коротких історій. Манґака не зраджує своєму стилю: її гарні, романтичні, сюжетноємні історії химерно описують любовні дивацтва.

Див. також 
 Franken Fran
 Банья
 Stroke Material
 Руйнівник

Посилання 
 Манґа на сайті «readmanga.me» 
 Манґа на сайті «mangafox.me» 
 Манґа на сайті «animanga» 

Аніме та манґа для жінок
Манґа на психологічну тематику
Фуджівара Каору